Šaš je lahko:
 Šaš (rastlina)
 Šaš (literarni lik)
 Šaš, Sunja